Hotaru no haka – Grobowiec świetlików film anime z 1988
 Hotaru no haka – japoński film z 2005
 Hotaru no haka – japoński film z 2008